BAP Palacios (ou BAP Teniente Palacios) peut faire référence à l’un des navires suivants de la marine péruvienne, nommés en souvenir de l’officier de marine péruvien Enrique Palacios de Mendiburu, qui a combattu pendant la guerre du Pacifique et qui est mort de ses blessures dans la bataille d'Angamos, étant l’un des derniers commandants péruviens du monitor Huáscar.

 Le  (S C 2), un sous-marin construit au début des années 1910 par le chantier naval français Schneider et Cie pour la marine péruvienne.
 Le BAP Teniente Palacios (FE-2 puis FE-65), 1947-1966, ex-NCSM St. Pierre (K 680), une frégate de classe River de la Marine royale canadienne, vendue au Pérou après la Seconde Guerre mondiale.
 Le BAP Palacios (DM-73), 1973–2007, ex-destroyer de classe Daring de la Royal Navy .
 Le BAP Palacios (FM-56), l’une des huit frégates de classe Carvajal de la marine péruvienne, ex-frégate Lupo (F 564) de la marine italienne, le navire de tête de la classe Lupo, vendu à la marine péruvienne dans les années 2000 .

Notes et références

Notes

Références 

Palacios